Az Oľšavka településnév jelentései:

Kisolsva (Olysavka) szlovákiai község szlovák neve az Iglói járásban
Kisolysó (Olysavka) szlovákiai község szlovák neve az Sztropkói járásban